Tracey Childs (née à Londres le ) est une actrice anglaise, principalement connue pour avoir joué le rôle de Lynne Howard dans la série dramatique de 1980 intitulée Howard's Way. Plus récemment, elle est apparue dans Born and Bred dans le rôle de Linda Cosgrove, et dans celui de Patty Cornwell dans Hollyoaks. Elle a été mariée à l'acteur britannique Tony Anholt entre 1990 et 1998.

Filmographie 

 1985-1990 : Howard's Way
 2002-2005 : Born and Bred
 2003-2004 : Hollyoaks
 2008 : Doctor Who

Annexes

Références

Liens externes 
 
 

Actrice anglaise de télévision
Naissance en mai 1963
Naissance à Londres